3-е Пе́рвенство Росси́и по футбо́лу среди́ кома́нд клу́бов Футбо́льной национа́льной ли́ги проведено в 2013—2014 годах. Этот сезон стал вторым, в котором турнир полностью прошёл в формате «осень-весна».

Регламент

Изменения 
По итогам предыдущего сезона в Премьер-лигу вышли победитель первенства «Урал» и «Томь», занявшая второе место. Из премьер-лиги в первенство вернулись саранская «Мордовия» и владикавказская «Алания».

Из второго дивизиона в первенство ФНЛ вышли 5 команд: «Арсенал» (Тула), «Луч-Энергия» (Владивосток), «Химик» (Дзержинск), «Газовик» (Оренбург) и «Ангушт» (Назрань). Подмосковные «Химки» и «Волгарь» (Астрахань) заняли 16-е и 17-е место в прошедшем сезоне и покинули ФНЛ, перейдя во второй дивизион.

11 июня «Металлург-Кузбасс» был исключён из ФНЛ как не прошедший лицензирование. Тем не менее, 19 июня РФС предоставил клубу отсрочку для повторного лицензирования до 27 июня, однако он не смог ей воспользоваться, снялся с турнира и выступает в Третьем дивизионе. Состав участников Первенства ФНЛ 2013/14 был утверждён Исполкомом РФС 28 июня, согласно принятому решению в первенстве сыграют 19 команд, на понижение отправятся 4 клуба.

Команда «Петротрест» с сезона 2013/2014 носит название «Динамо СПб».

Участники 

Команды, которые вступили в первенство ФНЛ благодаря победе во втором дивизионе, обозначены зелёной стрелкой ().
Команды, которые вступили в первенство ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ().

Тренеры и капитаны

Тренерские изменения

Турнирная таблица 

В случае равенства очков, набранных в Первенстве, у двух и более команд, места между ними в турнирной таблице определяются в следующей последовательности:
 по наибольшему числу побед во всех матчах;
 по результатам игр между собой (число очков, число побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей, число мячей, забитых на чужом поле);
 по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
 по наибольшему числу мячей, забитых на чужих полях во всех матчах;
 по жребию.

Примечания.
 Снявшиеся по ходу турнира «Алания» и «Салют» остались в таблице, т.к. провели более 50% матчей, и были включены в число вылетающих из ФНЛ команд (4). В следующем сезоне «Алания» была воссоздана на базе команды ПФЛ «Алания-Д», на базе «Салюта» был создан «Энергомаш», стал участвовать в первенстве зоны «Черноземье» Третьего дивизиона дивизиона сезона 2014 года.
 Снявшиеся по окончании первенства «Ротор» и «Спартак-Нальчик» следующий сезон начали в Первенстве ПФЛ.

Результаты матчей 

Снявшимся в период зимней паузы «Алании» и «Салюту» в оставшихся матчах были засчитаны технические поражения со счётом 0:3 (в том числе в очном матче этих команд). «Алании» также засчитано техническое поражение (0:3) за неявку на матч заключительного 25-го тура летне-осенней части первенства во Владивосток с «Лучом-Энергией» 23 ноября (также клуб был оштрафован на один миллион рублей).

«Химик» был оштрафован на 100 тысяч рублей и наказан двумя техническими поражениями за участие в матчах 23-го и 24-го туров (против «Ротора» (0:2) и «Торпедо» (0:3), соответственно) нападающего Александра Касьяна, не имевшего на это права. Соперникам присуждены технические победы (3:0).

Статистика первенства

Бомбардиры

Хет-трики

Покеры

Ассистенты

Гол+пас

Лучшие вратари 
Указаны только голкиперы, сыгравшие не менее чем в 6 матчах

Изменение положения команд по ходу чемпионата

1-е место

2-е место

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+5):
 17/11/2013 «Шинник» 5:0 «Арсенал»
 20/04/2014 «Газовик» 5:0 «Ангушт»
 Самая крупная победа гостей (+3):
 07/07/2013 «Енисей» 1:4 «Ротор»
 28/08/2013 «Уфа» 0:3 «Сибирь»
 16/09/2013 «Арсенал» 0:3 «Луч-Энергия»
 23/10/2013 «Сибирь» 0:3 «Арсенал»
 23/10/2013 «Динамо» 0:3 «Мордовия»
 14/04/2014 «Луч-Энергия» 0:3 «Арсенал»
 07/07/2013 «Луч-Энергия» 1:4 «Газовик»
 Самое большое количество забитых мячей (7):
 16/03/2014 «Уфа» 3:4 «Арсенал»
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (5):
 23/07/2013 «Арсенал» 5:1 «СКА-Энергия»
 17/11/2013 «Шинник» 5:0 «Арсенал»
 20/04/2014 «Газовик» 5:0 «Ангушт»
 15/05/2014 «Нефтехимик» 5:1 «Ангушт»

Лучшие футболисты и тренеры 
Лауреатами сезона стали:
Лучший вратарь — Евгений Конюхов («Торпедо»)
Лучший защитник — Лукаш Тесак («Торпедо»)
Лучший полузащитник — Денис Ткачук («Салют»/«Газовик»)
Лучший нападающий — Александр Кутьин («Арсенал»)
Лучший молодой игрок — Алихан Шаваев («Спартак-Нальчик»)
Открытие сезона — Сейт-Даут Гаракоев («Ангушт»/«Уфа»)
Лучший тренер — Дмитрий Аленичев («Арсенал»)

Производители формы команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Информационный портал ФНЛ и второго дивизиона — Onedivision.ru

2013
Россия